Il singolare  del Legg Mason Tennis Classic 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Juan Martín del Potro era il detentore del titolo e l'ha riconfermato vincendo in finale 3-6, 7-5, 7-6(6) contro Andy Roddick.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Andy Roddick (finale)
  Juan Martín del Potro (campione)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Fernando González (semifinali)
  Robin Söderling (quarti, ritirato per infortunio)
  Marin Čilić (secondo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Tomáš Berdych (quarti)

  Mardy Fish (secondo turno)
  Tommy Haas (quarti)
  Ivo Karlović (quarti)
  Viktor Troicki (secondo turno, ritirato per infortunio)
  Igor' Andreev (secondo turno)
  Dmitrij Tursunov (secondo turno)
  Dudi Sela (secondo turno)
  Sam Querrey (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Legg Mason Tennis Classic 2009
ATP World Tour 2009